FNK est un sigle qui peut désigner :
 Forces nouvelles-Nieuwe krachten, un parti politique qui fut au cours des années 1970 et 1980 la principale organisation de droite nationaliste francophone en Belgique ;
  (en Français, Fédération de natation du Kosovo).